sterownik CNC
 sterownik PDF
 sterownik PLC
 sterownik urządzenia

Zobacz też 
 kontroler